Die Communauté de communes Haut Limousin en Marche ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Vienne in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 16. Dezember 2016 gegründet und umfasst aktuell 40 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Bellac.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Haut Limousin,
 Communauté de communes de la Basse Marche und
 Communauté de communes Brame-Benaize.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Bussière-Poitevine, Darnac, Saint-Barbant und Thiat in die Commune nouvelle Val-d’Oire-et-Gartempe auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 40.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Haut Limousin en Marche
Gegründet 2016